Километро 32 има више значења:

 Километро 32 (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Километро 32 (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику